Сезон НБЛ 1944/45 — стал 8-м сезоном Национальной баскетбольной лиги (НБЛ). В чемпионате приняло участие 6 команд, которые провели по 30 игр в сезоне. Чемпионом лиги стала команда «Форт-Уэйн Золлнер Пистонс». В финале «Золлнер Пистонс» победили в пяти играх команду «Шебойган Рэд Скинс».

В межсезонье к лиге присоединились две новые команды («Питтсбург Рейдерс» и «Чикаго Американ Гиэрс»), а клуб «Кливленд Чейз Брассмен» сменил своё название и стал называться «Оллмен Трансферс».

Регулярный сезон 

 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Результаты матчей плей-офф 

Финал Восточного Дивизиона

Форт-Уэйн Золлнер Пистонс — Кливленд Оллмен Трансферс 2-0 (78:50, 58:51).

Финал Западного Дивизиона

Шебойган Рэд Скинс — Чикаго Американ Гиэрс 2-1 (49:50, 49:36, 57:27).

Финал НБЛ

Форт-Уэйн Золлнер Пистонс — Шебойган Рэд Скинс 3-2 (53:65, 47:50, 58:47, 58:41, 59:49).

Самые результативные игроки сезона

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок НБЛ: Бобби Макдермотт, Форт-Уэйн Золлнер Пистонс
 Новичок года НБЛ: Стэн Патрик, Чикаго Американ Гиэрс
 Тренер года НБЛ: Бобби Макдермотт, Форт-Уэйн Золлнер Пистонс

 Первая сборная всех звёзд:
 Лерой Эдвардс (Ошкош Олл-Старз)
 Бадди Дженнетт (Форт-Уэйн Золлнер Пистонс)
 Бобби Макдермотт (Форт-Уэйн Золлнер Пистонс)
 Стэн Патрик (Чикаго Американ Гиэрс)
 Мел Рибе (Кливленд Оллмен Трансферс)

 Вторая сборная всех звёзд:'''
 Джерри Буш (Форт-Уэйн Золлнер Пистонс)
 Эд Данкер (Шебойган Рэд Скинс)
 Хак Хартман (Питтсбург Рейдерс)
 Джейк Пелкингтон (Форт-Уэйн Золлнер Пистонс)
 Дик Триптоу  (Чикаго Американ Гиэрс)

Ссылки 
 1944-45 National Basketball League Standings
 1944-45 NBL Season Summary
 National Basketball League Yearly Standings

НБЛ по сезонам
НБЛ в сезоне 1944/1945